Fuszer – potrawa z ugotowanych na miękko ziemniaków 
 Fuszer – rzemieślnik, nienależący do cechu